Les dades més destacades de la temporada 1936-1937 del Futbol Club Barcelona són les següents:

Plantilla

Classificació

Resultats

Amistosos

Campionat de Catalunya

Campionat de Lliga (Lliga Mediterrània) 

 1 Aquest partit es va ajornar el 30.05.1937

Referències 

Web del Culé
Base de dades històrica del futbol espanyol

Temporades del FC Barcelona
Competicions esportives del 1936 a Catalunya
Competicions esportives del 1937 a Catalunya